«Lights» — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Еллі Голдінг. Платівка вийшла 26 лютого 2010 через лейбл Polydor Records.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Еллі Голдінг
Альбоми Polydor Records
Дебютні альбоми 2010